zabarwienia drewna 
 zabarwienie minerału